Oto steht für:
 Oto (Volk), auch Otoe geschrieben, nordamerikanisches Indianervolk
 Oto (Broto), Ort in Spanien
 Oto Melara S.p.A., italienisches Rüstungsunternehmen

Ōtō steht für:
 Ōtō (Fukuoka) (jap. ), Stadt in Japan

oto steht für:
 oto als Vorsilbe in Fremdwörtern, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern#oto
 Otomangue (ISO-639-5-Code), amerikanische Sprachfamilie

OTO steht für:
 Ordo Templi Orientis,(„Orden des östlichen Tempels“ oder „Orientalischer Templerorden“), eine ehemalige esoterische Gemeinschaft mit rosenkreuzerisch-templerischen Zügen
 Optical Telecommunications Outlet (Optische Telekommunikationssteckdose), die Anschlussdose in Glasfasernetzen bei Fibre to the Home

Oto ist der Familienname von:
 Nataniela Oto (* 1978), tongaisch-japanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Cafe Oto
 Otto
 Otho (Begriffsklärung)
 Odo

Abkürzung